Delone ist der Familienname folgender Personen:
 Boris Nikolajewitsch Delone (1890–1980), sowjetischer Mathematiker
 Lew Nikolajewitsch Delone (1891–1969), russisch-sowjetischer Botaniker, Genetiker und Hochschullehrer
 Natalja Lwowna Delone (* 1923), sowjetisch-russische Genetikerin und Hochschullehrerin

 Sergei Alexandrowitsch Scharow-Delone (1956–2019), sowjetisch-russischer Restaurator und Bürgerrechtler
 Wadim Nikolajewitsch Delone (1947–1983),  sowjetisch-französischer Dichter und Dissident

Siehe auch:
 Delaunay
 Delon